AFDA est un sigle qui peut désigner : 
 L'Association française pour la recherche en droit administratif, association française fondée en 2006 pour contribuer à la recherche en droit administratif ;
 L'Association française de danse acrobatique, devenue en 2010 la Commission nationale spécialisée en rock et disciplines associées.